Ыарга-Кюель — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

Якутия 
 Ыарга-Кюель — озеро, в правобережье р. Дугда, координаты 61°55' с. ш. 126°55' в. д., код ГКГН 456755.
 Ыарга-Кюель — урочище, северо-западнее истока р. Халаны, координаты 61°23' с. ш. 132°01' в. д., код ГКГН 464691.
 Ыарга-Кюель — озеро, северо-западнее истока р. Халаны, координаты 61°23' с. ш. 132°01' в. д., код ГКГН 463874.
 Ыарга-Кюель — озеро, на левом берегу р. Серки, юго-восточнее устья р. Куябыллах, координаты 66°22' с. ш. 121°08' в. д., код ГКГН 222458.
 Ыарга-Кюель — озеро, юго-западнее оз. Сылымыки, координаты 65°42' с. ш. 150°26' в. д., код ГКГН 375329.
 Ыарга-Кюель — озеро, на левом берегу р. Улахан-Ботуобуя, координаты 61°21' с. ш. 112°21' в. д., код ГКГН 450516.
 Ыарга-Кюель — озеро, между р. Линде и р. Сылат-Юряге, координаты 65°41' с. ш. 121°25' в. д., код ГКГН 223888.

См. также 
 Ыарга